Gippsland – region w Australii w stanie Wiktoria
 George Gipps – gubernator Wiktorii
 - okręt Royal Australian Navy z okresu II wojny światowej
 Gippsland Aeronautics – australijska firma lotnicza